Стропков:

 Стропков — город в Восточной Словакии, в северной части Низких Бескид в долине реки Ондава.
 Стропков — район Словакии. Находится в Прешовском крае. Граничит с Польшей.